Vlaška može biti:

 Zagora, ili Dalmatinska Zagora, zaleđe hrvatskog priobalja od Šibenika do Gradca kod Makarske
 Vlaška nizina, nizina u Rumunjskoj
 Vlaška (kneževina), povijesna rumunjska država
 Vlaška (pokrajina), pokrajina u Rumunjskoj
 Vlaška (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje, BiH
 Vlaška (sorta vina), vinska sorta
 Vlaška (jezero), kod Rogotina